Realitní společnost České spořitelny (RSČS) je akciová společnost založená v roce 2002, jediný vlastník je Česká spořitelna a poskytuje služby občanům a firmám:
prodej, koupě a pronájem nových i starších bytů a nemovitostí
doprovodní právní a finanční služby - odhad ceny, hypotéky, převod do osobního vlastnictví, zápis do katastru nemovitostí atd.
poradenské, marketingové a analytické služby.

Od roku 2012 byl předsedou představenstva Ing. Martin Skalický, v současnosti tuto funkci vykonává Vítězslav Paštěka

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webstránky

Česká spořitelna
České realitní firmy